Yona kan syfta på följande platser:

Guam 

 Yona, Guam, ort och kommun,

Turkiet 

 Çaybeyi, ort, Gaziantep, 

Robotskapade Turkietförgreningar